Лига 1 2018/19 () — 55-й розыгрыш чемпионата Алжира по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт лиги  
 Статистика лиги на soccerway.com
 Статистика лиги на rsssf.com
 Статистика на goalzz.com

Алжир
2018/2019
Спорт в Алжире в 2018 году
Спорт в Алжире в 2019 году